Vicente Guerrero ist der Name folgender Personen:

* Vicente Guerrero (1782–1831), mexikanischer Volksheld und Politiker, Präsident 1829

Vicente Guerrero ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 Vicente Guerrero (Ensenada), Ort in Baja California
 Vicente Guerrero (Mexicali), Ort in Baja California
 Vicente Guerrero (Campeche), Ort in Campeche
 Vicente Guerrero (Coapilla), Ort in Chiapas
 Vicente Guerrero (Jiquipilas), Ort in Chiapas
 Vicente Guerrero (Ocozocoautla de Espinosa), Ort in Chiapas
 Vicente Guerrero (Venustiano Carranza), Ort in Chiapas
 Vicente Guerrero (Chihuahua), Ort in Chihuahua
 Vicente Guerrero (Durango), Stadt in Durango
 Vicente Guerrero (Ajacuba), Ort in Hidalgo
 Vicente Guerrero (Tolcayuca), Ort in Hidalgo
 Vicente Guerrero (Oaxaca), Ort in Oaxaca
 Vicente Guerrero (Puebla), Ort in Puebla
 Vicente Guerrero (Sonora), Ort in Sonora
 Vicente Guerrero (Centla), Ort in Tabasco
 Vicente Guerrero (Teapa), Ort in Tabasco
 Vicente Guerrero (Veracruz), Ort in Veracruz
 Villa Vicente Guerrero, Stadt in Tlaxcala

Vicente Guerrero ist der Name folgender Verwaltungseinheiten in Mexiko: